Сан Хуан де лос Аркос има више значења:

 Сан Хуан де лос Аркос (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де лос Аркос, Ранчо Вијехо (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику